Gherardo Ghirardini – archeologo italiano
 Goffredo Ghirardini – patriota italiano
 Stefano Ghirardini – pittore italiano